Molekulska formula -{C10H10O4}- se može odnositi na:

 6-Hidroksimelein
 Dimetil ftalat
 Dimetil tereftalat
 Ferulinska kiselina
 Metil kafeat